Conrat ist der Familienname folgender Personen:

 Erica Tietze-Conrat (1883–1958), österreichische Kunsthistorikerin
 Heinz Fraenkel-Conrat (1910–1999), deutsch-US-amerikanischer Biochemiker
 Ilse von Twardowski-Conrat (geb. Conrat, 1880–1942), österreichische Bildhauerin
 Max Conrat (1848–1911), deutscher Rechtshistoriker

Conrat ist der Name von:
 „(der blind) meister Conrat“, siehe Conrad Paumann (um 1410–1473), deutscher Musiker und Komponist
 „Meister Conrat“, siehe Conrat Meit (15./16. Jahrhundert), Bildhauer der Renaissance

Siehe auch:
 Conrath
 Conrad